Не следует путать с карнозаврами - инфраотрядом динозавров - теропод.

Карнотавр (, буквально — плотоядный бык) — род хищных динозавров из семейства абелизаврид, живших во времена верхнемелового периода ( назад). Описан Х. Бонапарте в 1985 году, остатки обнаружены в отложениях Горро Фригио, провинция Чубут (Аргентина). Известен по полному скелету с отпечатками шкуры.

Благодаря изучению карнотавра абелизавриды были выделены в отдельное семейство. Динозавр обладал очень коротким и высоким черепом, с двумя рогоподобными уплощенными выростами над глазами. Задние конечности довольно длинные и стройные, тогда как передние — крайне редуцированы (ещё меньше, чем у тираннозавра), но сохраняли четыре пальца. Глаза очень маленькие, возможно, большую роль в ориентации играло обоняние. Зубы многочисленные и хорошо подходящие для отрезания кусков мяса, но некрупные, нижняя челюсть слабая. Череп обладал выраженным кинетизмом (сочленения между костями подвижны) — это позволяло глотать целиком крупные куски мяса или мелких животных. Например, передняя часть черепа могла слегка приподниматься — как у птиц. Укус был быстрым, но не очень сильным. Отпечатки шкуры показывают наличие конических и дисковидных не перекрывающихся чешуй, покрывавших все тело.

Вероятно, охотился в основном на некрупных животных вроде орнитопод и дромеозаврид, но временами мог нападать и на более крупных животных, вроде завропод. Длина единственного известного экземпляра достигала от 7,5 до 9 метров, вес по разным оценкам от 1,5 до 2,1 тонны. Возраст его изначально считался «среднемеловым», но сейчас известно, что карнотавр жил в конце мела (кампан — маастрихт).

Кладограмма 2009 года:

В искусстве 
 Карнотавр был главным отрицательным героем диснеевского мультфильма «Динозавр». На самом деле карнотавры никогда не достигали столь огромных размеров. Да и с настоящими игуанодонами они никогда не встречались. Несоответствие размеров связано с тем, что изначально 3D-модели были подготовлены для тираннозавра, однако впоследствии было принято решение заменить его на карнотавра.
 В книге М. Крайтона «Затерянный мир» (продолжение «Парка юрского периода») карнотавр представлен меняющим окраску наподобие хамелеона. В экранизации карнотавры отсутствуют.
 Карнотавр в мультфильме «Турок: сын камня» был представлен как самый крупный хищник потустороннего мира.
 В телесериале «Terra Nova» карнотавр тоже выбран в качестве главного «злодея» из-за своей устрашающей внешности.
 В игре «Dino Stalker» два карнотавра периодически атакуют героя.
 В игре «ARK: Survival Evolved» карнотавр — одно из существ, обитающих на острове.
 В игре «The Isle» за карнотавра можно играть.
В игре «Jurassic War» карнотавров можно производить как боевых юнитов, если играть за племя Koaka.
 В фильме «Мир юрского периода 2» карнотавр появился дважды. Впервые — в сцене бегства стада динозавров от вулкана: хищник сражался с синоцератопсом, атаковал гиросферу и был повержен на землю тираннозавром. Второй раз появляется в финальной сцене на парковке особняка вместе с ти-рексом, отнявшим у карнотавра добычу.
 Двое карнотавров, самец и самка, которую тот пытается впечатлить, появятся в документальном мини-сериале «Доисторическая планета».
 Карнотавр появится в качество одного из противников в игре «Dinos Reborn».

Примечания

Ссылки 
 Карнотавр на dinosaurs.afly.ru .
 Карнотавр на Динопедии .
 Описание Карнотавра в ARK: Survival Evolved

Абелизавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1985 году